Литовская женская баскетбольная лига сезона 2012/2013  — 22-й сезон высшего женского баскетбольного дивизиона Литвы. Чемпионом стал вильнюсский клуб «Кибиркштис-Вичи-Ики».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа:

1. Регулярный сезон — 8 команд с 12 октября 2012 года по 23 марта 2013 года играют между собой 4 раза по круговой системе дома и на выезде.

2. Плей-офф — шесть лучших команд регулярного сезоне образуют сетку с четвертьфинала, причём первые две команды квалифицируются сразу в полуфинал.

Участники 
Чемпион предыдущего сезона «Вичи-Айстес» был расформирован в межсезонье из-за отказа главного спонсора финансировать команду. Его место в международных турнирах занял вице-чемпион «Кибиркштис-Вичи-Ики».

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

Финал

Итоговое положение 

 2. Хоптранс-Сиренос
 3. Фортуна
 4. Айстес-ЛСУ
 5. Судува-Мантинга
 6. Рута-Университетас
 7. Утена
 8. Яунейи талентай

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Манте Квядеравичюте («Кибиркштис-Тиче»)
  Раса Жямантаускайте («Хоптранс-Сиренос»)
  Вита Куктене («Кибиркштис-Тиче»)
  Ивета Шалкауске («Хоптранс-Сиренос»)
  Кристина Альминайте («Хоптранс-Сиренос»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Литвы по баскетболу (LKL)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Литовской женской баскетбольной лиги

Соревнования по баскетболу в Литве
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Литве в 2012 году
Спорт в Литве в 2013 году